James Moriarty se poate referi la:

 James Moriarty (episcop) (n. 1936), episcop emerit al Episcopiei Romano-Catolice de Kildare și Leighlin
 James F. Moriarty, diplomat american
 James Robert Moriarty (n. 1946), avocat american cunoscut pentru prejudiciile majore cauzate marilor corporații
 Contele Jim Moriarty, personaj ficțional din comedia The Goon Show de la BBC Radio din anii 1950
 Profesorul Moriarty, personaj ficțional și dușmanul principal al detectivului Sherlock Holmes